Coast To Coast — второй студийный альбом ирландского бой-бэнда Westlife, вышедший в 2000 году. Более 234,000 проданных в первую неделю дисков позволили новому релизу дебютировать на первой строчке британского хит-парада. «Coast To Coast» стал четвёртым в списке самых продаваемых альбомов в Соединённом Королевстве в 2000 году. Общие продажи второго альбома группы превысили отметку в 8 миллионов проданных копий, что сделало «Coast To Coast» самым успешным релизом Westlife.

Список композиций 

В версию альбома предназначенную для продажи на территории Великобритании и Ирландии вошли также песни «I Have a Dream» и «Don’t Get Me Wrong». Вышедшее позднее специальное издание «Coast to Coast» включало также треки «Uptown Girl», «Nothing Is Impossible» и «My Girl». В азиатское издание альбома в качестве бонус-трека вошла песня «Close Your Eyes».

Синглы

Позиция в чартах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Westlife

Альбомы Westlife